Fornoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Fornoni (1825–1897), italienischer Unternehmer 
 Elia Fornoni (1847–1925), italienischer Architekt
Giacomo Fornoni (1939–2016), italienischer Radrennfahrer, Olympiasieger
 Giorgio Fornoni, italienischer Journalist